Michał Kobyliński (1890–1940) – polski nauczyciel, porucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Michał Kobyliński (1957–2020) – polski poeta, slamer i fotografik